Гальчинський, або Галчинський — українське і польське прізвище.

 Анатолій Гальчинський (нар. 1935) — український економіст, ліберал; доктор економічних наук (1980), професор Київського національного університету ім. Т. Шевченко.
 Константи Галчинський (1905—1953) — польський поет.
 Леонід Гальчинський (нар. 1947) — український науковець.

 Гальчинська-Куліш Віра Михайлівна (нар. 1941) — українська письменниця.

Див. також 
 Гальчинська сільська рада